Puig del Castell (Cànoves i Samalús), muntanya de 631 metres al municipi de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental)
 Puig del Castell (Cassà de la Selva), turó situat al veïnat de Verneda de Cassà de la Selva
 Puig del Castell d'Alaró, muntanya de Mallorca de 822 m d'altura